Ministero della cultura e dello sport – ministero greco
 Ministero della cultura e dello sport – ministero israeliano
 Ministero della cultura e dello sport – ministero spagnolo